Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola
 Dózsa György Általános Iskola (Debrecen)
 Dózsa György Általános Iskola (Dunaújváros)
 Dózsa György Általános Iskola (Gyöngyös)
 Dózsa György Általános Iskola (Szeged)
Dózsa György Általános Iskola (Veszprém)